Pedicellinida – nazwa wprowadzona przez Boettgera dla rzędu obejmującego wszystkie kielichowate
 Pedicellinida (syn. Pedicellida) – nazwa wprowadzona dla monotypowego rzędu obejmującego rodzinę Pedicellinidae.